Якоб Альтмайер (; 23 ноября 1889, Флёрсхайм-ам-Майн — 8 февраля 1963, Бонн) — немецкий журналист и политик, член Движения Сопротивления в годы Третьего Рейха и депутат первого бундестага ФРГ.

Биография 
Якоб Альтмайер родился 23 ноября 1889 года в городе Флёрсхайм-ам-Майн (Гессен). Писал стихи и рассказы о местных событиях на гессенском диалекте немецкого языка: его работы издавались с 1914 по 1920-е годы. Альтмайер входил в состав Социал-демократической партии Германии (СДПГ). 14 августа 1949 года он принял участие в первых парламентских выборах в Западной Германии, проходивших после окончания Второй мировой войны: набрал 31,9 % голосов и стал депутатом бундестага (M.d.B. № 11000030) Федеративной Республики Германии (ФРГ), заседавшего в городе Бонн с сентября 1949 по сентябрь 1953 года. Скончался 8 февраля 1963 года в Бонне.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Martin Schumacher (Hrsg.): M.d.B. — Die Volksvertretung 1946—1972. — (= KGParl Online-Publikationen). Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien e. V., Berlin 2006, ISBN 978-3-00-020703-7.

Члены бундестага Германии от Гессена
Политики XX века